A Day at the Races (Queen), een album van Queen
 A Day at the Races (film), een film van de Marx Brothers